Een verkeersweg:
 N721 (België)
 N721 (Frankrijk)
 N721 (Nederland), zie Provinciale weg 721

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing